

Persone
 Alessandro Panza (1982) – politico italiano
 Calega Panzano, noto come Calega Panza (1229/1230–dopo il 1313) – mercante, politico e uomo di lettere della Repubblica di Genova
 Catherine Samba-Panza (1954) – politica centrafricana
 Franco Panza (1942) – calciatore italiano
 Giglio Panza (1913-1991) – giornalista italiano
 Giovanni Panza (1894-1989) – pittore italiano
 Giuseppe Panza (1923-2010) – collezionista d'arte italiano
 Pierluigi Panza (1963) – scrittore, giornalista e critico d'arte italiano

Altro
 Panza – unica frazione di Forio, Isola d'Ischia
 Villa Menafoglio Litta Panza – villa di Varese
 Sancio Panza – personaggio del romanzo Don Chisciotte della Mancia di Cervantes